Салинас () — город на юге Уругвая в департаменте Канелеонес.

География 
Салинас расположен на 39-м км межкурортного шоссе (), при его пересечении с автомобильной дорогой № 87. Граничит с курортами Пинамар — Пинепарк (на западе) и Мариндиа (на востоке).

История 
1 июля 1982 года Салинас получил статус города (Ciudad).

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 8 626 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Salinas, Pinemar-Pinepark, Marindia, Neptunia and Villa Juana

Города Уругвая